Эдикт об изгнании (1290) — английского короля Эдуарда I, под страхом смертной казни предписывавший всем евреям покинуть Англию.
 Эдикт об изгнании (1306) — французского короля Филиппа Красивого, обязавший евреев либо принять христианство, либо подвергнуться конфискации собственности и высылке из королевства.